Crivina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crivina (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Crivina (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Crivina (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Crivina (Timiș), Dorf im Kreis Timiș

 Crivina de Sus, Dorf im Kreis Timiș